Теодор Мелешкану (; 10 марта 1941, Брад) — румынский государственный деятель, политик, сенатор Румынии, председатель Сената Румынии (10 сентября 2019-3 февраля 2020), , министр иностранных дел Румынии (19 ноября 1992 — 11 декабря 1996; 10 ноября — 24 ноября 2014 и 4 января 2017 — 24 июля 2019), , доктор политических наук, доктор права.

Биография 
В 1959—1964 годах изучал право в Бухарестском университете. В 1964—1966 годах обучался в аспирантуре при альма матер по международным отношениям.

С 1966 года работал дипломатом в Министерстве иностранных дел Румынии. С 1966 по 1970 год —дипломатический атташе в управлении Департамента юридических договоров, с 1970 по 1978 год — третий секретарь Департамента международных организаций в Секции договоров по разоружению. В это время продолжал учёбу в аспирантуре на факультете экономики и социальных наук Женевского университета (1967—1968) и в Высшем институте международных исследований в Женеве (1967—1970). В 1973 году получил степень доктора политических наук и международного права в Женевском университете.

В 1978—1985 годах Мелешкану работал в качестве 2-го секретаря в Постоянном представительстве Румынии при Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве. Вернулся на родину в 1985 году и сначала работал в штаб-квартире Министерства иностранных дел в качестве генерального секретаря Департамента международной безопасности и разоружения (1985—1990). Затем с 23 августа 1990 по 15 мая 1991 г. был заместителем министра и главой отдела по Латинской Америке, Азии и Африке, с 15 мая 1990 по 19 ноября 1992 г. служил дипломатическим советником и, наконец, стал министром иностранных дел. С 15 января 2008 по 29 февраля 2008 г. — и.о. министра юстиции Румынии.

В июне 1997 года был одним из основателей партии «Альянс за Румынию», позже член Альянса либералов и демократов Румынии.

С 2012 по 2014 год работал в должности директора Службы внешней разведки Румынии (Serviciul de Informații Externe, SIE), трижды избирался сенатором Румынии от Национальной либеральной партии Румынии, министр обороны Румынии (5 апреля 2007 — 22 декабря 2008), министр иностранных дел в 1992—1996, 2014 и 2017—2019 годах.

В 2014 году безуспешно баллотировался на Президентских выборах.

Награды 
 Орден Звезды Румынии
 Командор ордена Заслуг перед Республикой Польша

Примечания

Ссылки 
 Ion Mitilineu

Сенаторы Румынии (2008—2012)
Сенаторы Румынии (2004—2008)
Сенаторы Румынии (1996—2000)
Председатели Сената Румынии
министры юстиции Румынии
Руководители спецслужб
Кандидаты в президенты Румынии
доктора политических наук
доктора права
Члены Национальной либеральной партии Румынии
Выпускники Бухарестского университета
Выпускники Женевского института международных отношений и развития